Пётр Алеев (около — после ) — российский революционер.

Биография 
Из дворян Астраханского казачьего войска. Обучался в Казанском университете. Будучи студентом, участвовал в Казанском заговоре. В мае того же года был арестован и привлечён к суду, как заговорщик.

Преданный суду Казанской уголовной палаты, затем Сената Российской империи в ноябре 1864 года приговорён к 6 годам каторжных работ, однако по Высочайшему повелению о прекращении всех неоконченных до того времени политических дел, касающихся Казанского заговора и подготовки мятежа, в июне 1867 года получил помилование с отдачей под надзор на три года.

Впоследствии служил присяжным поверенным в Астрахани.

Литература 
 Деятели революционного движения в России: от предшественников декабристов до падения царизма. Био-библиографический словарь. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльно-поселенцев. М. 1928

Революционеры Российской империи
Революционеры России
Репрессированные в Российской империи
Астраханские казаки